Ferrarese – termine riferito a ciò che è pertinente a Ferrara e all'omonima provincia
Dialetto ferrarese – dialetto dell'Emilia-Romagna
Scuola ferrarese – scuola pittorica
Transpadana ferrarese

Persone 
 Ferrarese – cognome italiano
Amalio Ferrarese  – calciatore italiano
Antonio Ferrarese  – politico italiano
Carlo Ferrarese  – calciatore italiano
Claudio Ferrarese  – calciatore italiano
Giorgio Ferrarese  – matematico italiano
Guerrino Ferrarese  – calciatore italiano
Luigi Ferrarese  – psichiatra e politico italiano
Massimo Ferrarese  – politico italiano 
Maurizio Ferrarese  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Mami Ferrarese  – funzionario tunisino 
Renato Ferrarese  – calciatore italiano

Pagine correlate 

Ferraresi
Ferrara (disambigua)